Hans Peppler ist der Name folgender Personen:

* Hans Peppler (Schauspieler) (1883–1930), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Hans-Jörg Peppler (1946–1991), deutscher Komponist